Weltwirtschaftskrise steht für:

 Wirtschaftskrise von 1857
 Große Depression (1873–1896), auch Gründerkrise genannt
 Weltwirtschaftskrise ab 1929, auch Große Depression genannt
 die aus der Finanzkrise seit 2007 (Weltfinanzkrise) hervorgegangene Große Rezession
 die durch die COVID-19-Pandemie entstandene Wirtschaftskrise 2020–2021

Siehe auch:
 Wirtschaftskrise